Az Exodus („kivonulás”) jelentései:
 Mózes második könyve, az Ószövetségben
 Exodus, amerikai thrash metal együttes
 Exodus (1977), Bob Marley albuma
 Exodus (2004), Utada Hikaru albuma
 Exodus (1958), Leon Uris regénye
 Exodus (1960), Otto Preminger filmje
 Exodus (2007), Pang Ho-Cheung filmje
 Exodus, a Lost című televíziós sorozat epizódja
 Exodus, a Csillagkapu című televíziós epizódja
 Exodus, a Battlestar Galactica című televíziós epizódja
 Exodus, a Hawaii Five-o című sorozat epizódja
 Exodus: Bob Marley and the Wailers